Авиацио́нная улица — улица в Горелове. Начинается от промышленных зон, находящихся на территории Ленинградской области. Соединяет Дачную улицу и Железнодорожную улицу. Ближайшая железнодорожная станция — Горелово.

Пересекает следующие улицы и проезды 
 Железнодорожная улица
 Садовая улица
 Центральная улица
 Шоссейная улица
 Красносельское шоссе
 Социалистическая улица
 улица Коммунаров
 Набережная улица
 Московская улица
 Парковая улица
 Дачная улица

Литература 
 
 
 Н. И. Кудрявцев Улицы — Санкт-Петербург 1998. — 6 с